Рандолф има више значења:
 Округ Рандолф (Џорџија)
 Округ Рандолф (Алабама)
 Округ Рандолф (Арканзас)
 Округ Рандолф (Западна Вирџинија)
 Округ Рандолф (Илиноис)
 Округ Рандолф (Индијана)
 Округ Рандолф (Мисури)
 Округ Рандолф (Северна Каролина)
 Рандолф (Вермонт)
 Рандолф (Масачусетс)
 Рандолф (Мејн)
 Рандолф (Ајова)
 Рандолф (Јута)
 Рандолф (Њујорк)
 Рандолф (Висконсин)
 Рандолф (Канзас)
 Рандолф (Минесота)
 Рандолф (Небраска)